Molekulska formula -{C6H5NO}- se može odnositi na:

 2-Formilpiridin
 Nitrozobenzen